Orava (Estonia) – comune dell'Estonia
 Orava (fiume) – fiume della Slovacchia
 Orava – regione storica della Slovacchia, corrispondente all'antico comitato ungherese di Árva